Alamodactylus — род птерозавров, известных из позднего мелового периода Техаса, США. Включает единственный известный вид — Alamodactylus byrdi.

Открытие 
Alamodactylus известен исключительно по голотипу SMU 76476, частичному левому крылу, описанному Майерсом в 2013 году. Образец разбит; он состоит из левой плечевой кости, дальнего конца четвёртой пястной кости крыла и ближнего конца первой фаланги четвёртого пальца. О других элементах голотипа в 2013 году впервые сообщили Андрес и Майерс. Эти элементы включали в себя левый ближний конец синкарпала и некоторые фрагменты, включающие заострённые отростки, которые могут оказаться костями черепа или нижней челюсти.

Alamodactylus впервые назвали и описали Брайан Андрес и Тимоти Майерс в 2013 году. Типовым видом является Alamodactylus byrdi. Родовое название происходит от наименования миссии Аламо, символа независимости Техаса, и древнегреческого слова , «палец», традиционного окончания для названий птерозавров, с отсылкой на их удлинённые пальцы крыльев. Видовое название, byrdi, дано в честь Гэри Бирда, который обнаружил голотип. Голотип был найден в формации Атко, к северу от Далласа, которая датируется нижней коньякской эпохой середины позднего мелового периода ( назад).

Описание 
Голотип Alamodactylus был изначально отнесён к Pteranodontidae и предварительно отождествлён с птеранодоном. В 2010 году Майерс отметил, что плечевая кость была очень похожа на плечевую кость птеранодона, в то время, как другие черты роднили Alamodactylus с никтозавром, однако разрушенный голотип делал сравнение затруднительным. Андрес и Майерс распознали Alamodactylus на основе уникальной комбинации суженной в центральной части плечевой кости и D-образного поперечного сечения плечевой кости. Этот среднеразмерный птерозавр также имел маленькие аутапоморфные пневматические окна на вентральной поверхности плечевой кости и дорсальные питательные полости, расположенные в центральной части плечевого вала, выровненные с серединой дельтопекторального гребня. Кроме того, его деформированный плечевой дельтопекторальный гребень утолщается проксимально.

Систематика 
Как указывается в первоначальном описании Майерса в 2010 году, филогенетический анализ, проведённый Андресом и Майерсом в 2013 году, определил близкое родство Alamodactylus с птеранодоном и никтозавридами. Данный анализ является самым масштабным и содержит наибольшее число видов по состоянию на 2013 год. Alamodactylus byrdi и никтозавриды были восстановлены как последовательные сестринские таксоны по отношению к  Pteranodontoidea, где Pteranodon определяется как наиболее базальный таксон. Хотя название клады Pteranodontia обычно применимо к кладе, состоящей исключительно из птеранодонтид и никтозаврид, изначально её создал Анвин в 2003 году, чтобы включить птеранодона и никтозавра, поскольку их филогения включала также Ornithocheirae и прочие таксоны. Таким образом, Alamodactylus byrdi был классифицирован как нептеранодонтоидный птеранодонт, и его родство в качестве сестринского таксона с Pteranodontoidea оправдывалось созданием нового рода и вида. Ниже приведена кладограмма, показывающая филогенетическое размещение Alamodactylus byrdi в пределах клады Pteranodontia, исходя из анализа Андреса и Майера 2013 года.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Птеродактили
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2013 году
Фоссилии из меловых отложений США